Označení NaCl může mít různé významy:

 chlorid sodný – chemická sloučenina
 NaCl – softwarová knihovna implementující kryptografické algoritmy
 Google Native Client – sandbox technologie